Уиллок () — английская фамилия. Известные носители:

 Уиллок, Брэд (род. 1962) — канадский волейболист.
 Сэр Уиллок, Генри (1790—1858) — подполковник, британский посланник в Персии (с 1815 по 1826 год). Председатель Ост-Индской компании (EIC) в 1844-45 годах.
 Уиллок, Дейв (1909—1990) — американский актёр.
 Уиллок, Джо (род. 1999) — английский футболист. Брат Мэтти и Криса Уиллока.
 Уиллок, Джон (также Уиллокс; 1515—1585) — шотландский реформатор.
 Уиллок, Калум (род. 1981) — киттский футболист.
 Уиллок, Крис (род. 1998) — английский футболист. Брат Мэтти и Джо Уиллока.
 Уиллок, Мэтти (род. 1996) — английский футболист. Брат Криса и Джо Уиллока.
 Уиллок, Энди (род. 1964) — английский футболист.